

Розсвітівське сільське поселення — сільське поселення, Ісетський район, Тюменська область
 Розсвітівське сільське поселення — сільське поселення, Єланський район, Волгоградська область